knutten, een familie van muggen uit de orde tweevleugeligen (Diptera)
 Knut (ijsbeer) (2006–2011), een ijsbeer van de dierentuin Zoo Berlin
 Knut (band), een Zwitserse metalband
 zie Knoet (doorverwijspagina) voor personen met de naam Knut of Knoet, waaronder:
 Knoet de Grote, koning van Denemarken, Engeland en Noorwegen